Heaven and Hell (dt.: Himmel und Hölle) steht für:

 ein Album der Band Black Sabbath, siehe Heaven and Hell (Album)
 eine britisch-/US-amerikanische Heavy-Metal-Band, siehe Heaven and Hell (Band)
 ein Buch des Theologen Emanuel Swedenborg, siehe Heaven and Hell (Buch)
 ein Buch des Schriftstellers John Jakes, siehe Fackeln im Sturm